Al Samfors kan syfta på:

Den svenske skådespelaren Al. Samfors
Den svenske filmproducenten Al Samfors (filmproducent)